Mier ist Ortsname von:
 Mier (Gemeinde), einer ehemaligen Gemeinde in Südafrika 
 Ciudad Mier, Mexiko
 Mier (Asturien), Asturien

Mier ist der Familienname folgender Personen:
 Ana de Mier y Ortuño (* 1981), deutsch-spanische Filmeditorin
 Hiram Mier (* 1989), mexikanischer Fußballspieler
 Matías Mier (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Sebastián Bernardo de Mier (1849–1911), mexikanischer Diplomat

Mier ist Teil folgender Firmierung:
 Mier Carriage & Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Mihr
 Mir